Pearls to Pigs, Vol. 1 – четвёртый релиз группы Modwheelmood, вышел в 2007 году, только в цифровом варианте. Для записи песен "Mhz" и "Believue Ave" был привлечен барабанщик  Джеспер Кристенсен.

Список композиций 
Problem Me - 04:21
Mhz - 04:23
Forli' - 01:28
Believue Ave - 04:22
Too Late - 03:21

Примечания

Ссылки
MySpace
modwheelmood.com
MHz в рекламе MacBook Air

Альбомы 2007 года
Альбомы Modwheelmood